Line Jahr (ur. 16 stycznia 1984 w Vikersund) – norweska skoczkini narciarska. Srebrna medalistka Mistrzostw Świata 2015 w Falun w konkursie drużyn mieszanych. Trzykrotnie wygrywała zawody Pucharu Kontynentalnego.

Do skakania namówił ją brat – Thomas. Jest ona najstarszą skoczkinią w kadrze norweskiej. Jako pierwsza kobieta została przyjęta do sekcji skoków elitarnego sportowego gimnazjum NTG w Lillehammer.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 28. miejsce, po skokach 83 m i 75 m, tym samym zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

Zakończyła karierę z końcem sezonu 2016/2017.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty L. Jahr na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Jahr na mistrzostwach świata – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty L. Jahr na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w serwisie fis-ski.com 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Urodzeni w 1984
Norweskie skoczkinie narciarskie
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)